Osoby o nazwisku Hellström:
 Börge Hellström – szwedzki pisarz
 Carl Hellström – szwedzki żeglarz, olimpijczyk
 Håkan Hellström – szwedzki muzyk
 Jens Hellström – szwedzki kierowca wyścigowy
 Jonni Hellström – fiński bokser
 Magnus Hellström – szwedzki żeglarz, olimpijczyk
 Ronnie Hellström – szwedzki piłkarz